Brozio ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Brozio (* 1964), deutsche Basketballspielerin
 Fritz Brozio (* 1946), deutscher Biologe, Naturschützer und Autor 
 Jan Piet Brozio (* 20. Jahrhundert), deutscher Archäologe 
 Oswald Brozio (* 1934), deutscher Basketballspieler, -trainer und -funktionär